Adam Wójcik (1970–2017), un basketteur polonais
 Dariusz Wójcik (?), chanteur polonais ;
 Janusz (Marek) Wójcik (1953-2017), un homme politique polonais
 Katarzyna Wójcik (1983), une pentathlonienne polonaise
  (1980-), un homme politique polonais
 Marta Wójcik, née Pluta (1982-), une joueuse de volley-ball polonaise
  (1971-), un homme politique polonais
 Ryszard Wójcik (1956-), un arbitre polonais de football
 Stefan Wójcik (1930-1984), un basketteur polonais
 Waclaw Wojcik (1919-1944), un résistant FTP-MOI.

Références